Izraz dok (engl. dock) je višeznačan:
 dok je građevinski ili plovni objekt namijenjen gradnji brodova ili popravcima, održavanju i čišćenju njihova podvodnoga dijela. Suhi dok zidani je bazen s velikim vratima (zapornica) nepropusnima za vodu. Kada brod uđe u dok, vrata se zatvore i crpke izbace vodu, pa brod sjedne na pripremljeno postolje i ostane na suhome. Plovni dok ili plutajući dok pontonskog je oblika, s bočnim tornjevima koji mu daju stabilnost. Puštanjem vode u tankove, dok uranja i brod može u njega ući. Pražnjenjem tankova, dok izranja i podiže brod, koji nakon istjecanja vode ostaje na suhome. Suhi dok danas pretežno služi za gradnju brodova, a plovni dok za popravke i slično. U Hrvatskoj su sva veća remontna brodogradilišta opremljena jednim ili više plovnih dokova, a za njihovu se gradnju specijaliziralo brodogradilište u Trogiru.
 lučki dok je lučki bazen, prevodnicom odijeljen od vanjske vode, opremljen za prekrcaj tereta i lučke manipulacije. Mokri lučki dok umjetno je izgrađen lučki bazen koji se zatvara jednostrukim, dvostrukim ili kliznim vratima, mehanički ili hidraulički. Dokovi su najčešće grupirani, razvučeni ili u obliku češlja, a u njih se ulazi izravno kroz vrata sa slobodne vodene površine, iz bazena sa slobodnom razinom mora (predluke) ili iz ulazne prevodnice, u koje je dno niže od bazena.

Izvori